Andrew Tarbell – calciatore statunitense
 Edmund Tarbell – pittore impressionista statunitense
 Frank Bigelow Tarbell – grecista, archeologo e docente statunitense
 Ida Tarbell – scrittrice e giornalista statunitense